Мандрыкин — фамилия. Известные носители:

 Мандрыкин, Александр Васильевич (1855 — ?) — журналист, писатель.
 Мандрыкин, Андрей Александрович (1907—1957) — Герой Социалистического Труда, директор Восточинской МТС.
 Мандрыкин, Вениамин Анатольевич (род. 1981) — российский футболист.
 Мандрыкин, Ефим Иванович (1915—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мандрыкин, Сергей (род. 1989) — украинский хоккеист.